Ouro Verde (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Ouro Verde (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Ouro Verde (Nova Iguaçu), een wijk van de voorstad Nova Iguaçu in de deelstaat Rio de Janeiro